Conyers steht für:

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Conyers (Georgia), Stadt im Rockdale County, Georgia, USA

Personen:
 Conyers Herring (1914–2009), US-amerikanischer Physiker

 David Conyers (* 1971), australischer Science-Fiction-Autor

 William Conyers, 1. Baron Conyers (1468–1524), englischer Adeliger

im NRHP gelistete Objekte:
 Conyers Commercial Historic District, in Conyers, Georgia, ID-Nr. 88000581
 Conyers Residential Historic District, in Conyers, Georgia, ID-Nr. 90000947